Rotkappen werden einige Pilzarten aus der Gattung Leccinum mit ± roten Hutfarben genannt:

 Laubwald- oder Eichen-Rotkappe (L. aurantiacum)
 Weißstielige oder Espen-Rotkappe (L. leucopodium)
 Fichten-Rotkappe (L. piceinum)
 Birken- oder Schwarzschuppige Rotkappe (L. versipelle)
 Kiefern- oder Nadelwald-Rotkappe (L. vulpinum) 

Außerdem die:
 Falsche Rotkappe (Aureoboletus projectellus)